Onderdistrict in Indonesië
 Selorejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Selorejo (Girimarto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Selorejo (Bagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Selorejo (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Selorejo (Dau), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Selorejo (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Selorejo (Ngunut), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java